Суперкубок Англії з футболу 2020 — 98-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 серпня 2020 року між чемпіоном Англії «Ліверпулем» та володарем кубка Англії «Арсеналом» на стадіоні Вемблі у Лондоні.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2020
Англія
Серпень 2020
2020 в англійському спорті